Lanka kan syfta på följande platser:

Sri Lanka 
 Sri Lanka – stat i Asien
 Ceylon (ö) eller Sri Lanka (ö) – huvudön i staten Sri Lanka